Das Wort Kornak bezeichnet

 ein König Armeniens Kornak Haykazuni, siehe Kornak (König)
 ein Mahut, einen Elefantenführer, siehe Kornak (Elefantenführer)